Distrito de Belén puede referirse a:

 Distrito de Belén, ubicado en la provincia de Maynas, Loreto, Perú;
 Distrito de Belén, ubicado en la provincia de Sucre, Ayacucho, Perú.